Mauroux ist der Name zweier französischer Gemeinden:

 Mauroux (Gers) im Département Gers
 Mauroux (Lot) im Département Lot

Mauroux ist der Familienname folgender Personen:
 Philippe Cudré-Mauroux, Informatiker